Urije su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu blizu grada Gospića i Ličkog Osika (Novog Ličkog Osika), Ličko-senjska županija. Blizu Urija je manje selo Ostrvica.

Selo je teško stradalo u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Dana 11. studenoga 1991. pobunjeni Srbi i JNA popalili su i sravnili sa zemljom 13 kuća, sve kao dio velikosrpskog pohoda po Lici (stradali su osim Urija i Lovinac, Perušićka Kosa, Široka Kula, Lički Osik i drugi).,
U oslobađanju Urija od velikosrpske vlasti sudjelovala je 111. brigada HV.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Gospića